Walkertown steht für: 

 Walkertown (Kentucky), Ort im Perry County, Kentucky
 Walkertown (Louisiana), Ort im Jefferson Parrish, Louisiana
 Walkertown (North Carolina), Ort im Forsyth County, North Carolina  
 Walkertown (Pennsylvania), Ort im McKean County, Pennsylvania
 Walkertown (Tennessee), Gemeindefreies Gebiet im Hardin County, Tennessee